Крий, Кри́ос ( или  «баран») — в древнегреческой мифологии один из титанов, сын Урана и Геи, супруг дочери Понта Еврибии. Был повержен во время титаномахии и сброшен в Тартар.

Отец Астрея, Перса и Палланта (Палласa) . Согласно Павсанию, отец Пифона.

Примечания 

Титаны
Боги по алфавиту
Древнегреческие боги